Bernaert ist der Familienname folgender Personen:
 Georges Bernaert (1897–??), belgischer Gewichtheber
 Yves Bernaert (* 1937), belgischer Hockeyspieler

Siehe auch:
 Bernaerts
 Bernart
 Bernard